Янишевка — название населённых пунктов на Украине:

 Янишевка — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Янишевка — до 1946 года название села Ивановка в Ильинецком районе Винницкой области.
Янишевка — до 1946 года название села Приветное в Малинском районе Житомирской области.
Янишевка — до 1946 года название села Ивановка в Ставищенском районе Киевской области.